Il Taroii Open de Tênis è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra rossa. Fa parte dell'ATP Challenger Tour. Si gioca annualmente a Itajaí in Brasile.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni